Хищник — может означать:

 Хищник — один из участников хищничества, который атакует другого участника (жертву) и питается частями его тела; иногда в широком смысле под хищником понимают любой биологический организм, осуществляющий поедание других организмов (например, травоядное животное по отношению к кормовым растениям, паразита по отношению к хозяину)
 Хищник — животное из отряда млекопитающих Хищные ()
 «Хищник» — система дальнего наблюдения, опознавания и целеуказания.
 «Хищник» — вездеход, производится российской компанией «МЕГ Вест».

В искусстве 
 Хищник — серии американских фантастических боевиков.
 Хищник — американский фантастический боевик 1987 года.
 Хищник 2 — продолжение фильма «Хищник» (1990)
 Хищники — продолжение фильма «Хищник 2»
 Хищник — фильм 2018 года, продолжение фильма «Хищники»
 Хищник — представитель инопланетной расы хищников из фильмов «Хищник» 1987 года, «Хищник 2», «Чужой против Хищника», «Чужие против Хищника: Реквием», «Хищники» и «Хищник» 2018 года.

См. также

Примечания